{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (84101) - || 2002 RQ9 || 4 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84102) - || 2002 RX11 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84103) - || 2002 RH12 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84104) - || 2002 RN13 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84105) - || 2002 RA15 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84106) - || 2002 RD16 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84107) - || 2002 RV17 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84108) - || 2002 RA18 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84109) - || 2002 RB18 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84110) - || 2002 RQ18 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84111) - || 2002 RR19 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84112) - || 2002 RG21 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84113) - || 2002 RB23 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84114) - || 2002 RB25 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84115) - || 2002 RC25 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84116) - || 2002 RL25 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84117) - || 2002 RB26 || 3 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84118) Bracalicioci || 2002 RE26 || 3 september 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (84119) Sanitariitaliani || 2002 RF26 || 3 september 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (84120) Antonacci || 2002 RY27 || 4 september 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (84121) - || 2002 RE28 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84122) - || 2002 RJ31 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84123) - || 2002 RR33 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84124) - || 2002 RW33 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84125) - || 2002 RL35 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84126) - || 2002 RC38 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84127) - || 2002 RG40 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84128) - || 2002 RF41 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84129) - || 2002 RP41 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84130) - || 2002 RF42 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84131) - || 2002 RE43 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84132) - || 2002 RH47 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84133) - || 2002 RX48 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84134) - || 2002 RN49 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84135) - || 2002 RD51 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84136) - || 2002 RK51 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84137) - || 2002 RT51 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84138) - || 2002 RT52 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84139) - || 2002 RF54 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84140) - || 2002 RE56 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84141) - || 2002 RQ57 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84142) - || 2002 RV58 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84143) - || 2002 RM59 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84144) - || 2002 RT59 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84145) - || 2002 RJ62 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84146) - || 2002 RW62 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84147) - || 2002 RL64 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84148) - || 2002 RB65 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84149) - || 2002 RU65 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84150) - || 2002 RJ68 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84151) - || 2002 RB73 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84152) - || 2002 RX78 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84153) - || 2002 RU80 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84154) - || 2002 RS81 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84155) - || 2002 RW82 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84156) - || 2002 RX82 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84157) - || 2002 RQ83 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84158) - || 2002 RM84 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84159) - || 2002 RP84 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84160) - || 2002 RV85 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84161) - || 2002 RT86 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84162) - || 2002 RC91 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84163) - || 2002 RL93 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84164) - || 2002 RW93 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84165) - || 2002 RM94 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84166) - || 2002 RP95 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84167) - || 2002 RT95 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84168) - || 2002 RU96 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84169) - || 2002 RC100 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84170) - || 2002 RD101 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84171) - || 2002 RQ101 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84172) - || 2002 RZ102 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84173) - || 2002 RA103 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84174) - || 2002 RV104 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84175) - || 2002 RA105 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84176) - || 2002 RD105 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84177) - || 2002 RM105 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84178) - || 2002 RO105 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84179) - || 2002 RR105 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84180) - || 2002 RT105 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84181) - || 2002 RK106 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84182) - || 2002 RM106 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84183) - || 2002 RE107 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84184) - || 2002 RF107 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84185) - || 2002 RM107 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84186) - || 2002 RQ107 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84187) - || 2002 RR107 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84188) - || 2002 RC108 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84189) - || 2002 RG108 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84190) - || 2002 RH109 || 6 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84191) - || 2002 RT109 || 6 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84192) - || 2002 RU113 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84193) - || 2002 RO114 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84194) - || 2002 RS116 || 7 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84195) - || 2002 RX116 || 7 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84196) - || 2002 RW117 || 2 september 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (84197) - || 2002 RB119 || 5 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84198) - || 2002 RQ120 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84199) - || 2002 RH122 || 8 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84200) Robertmoore || 2002 RM122 || 8 september 2002 || Haleakala || NEAT|}

Planetoïdenlijsten